VRA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Juan Gualberto Gómez, Varadero, Cuba